Brian Rolston – ex hockeista su ghiaccio statunitense
 Matthew Rolston – fotografo statunitense
 Mark Rolston – attore statunitense
 Shauna Rolston – violoncellista canadese